«Папа на рэйве» — второй студийный альбом российского рэп-исполнителя Басты под творческим псевдонимом N1NT3ND0.

Описание 
Альбом состоит из 9 треков и был опубликован в Apple Music в ночь на 1 апреля 2019 года. Часть треков записана совместно с QП.

Список треков

Критика 
ТНТ Music в рецензии к альбому утверждает, что: По сути, «Папа на рэйве» глобально не предлагает ничего нового по сравнению с первым альбомом. Всё то же переложение современных веяний хип-хопа на русский криминальный фольклор. Тогда всё сошлось, потому что: с одной стороны ― модный южный рэп с кранком, а с другой ― не менее модный и актуальный лирический герой (вспомним «АК-47»), развлекающий слушателя. Сейчас ровно то же самое, но под мрачный замогильный бит. Вот и не удивляйтесь, почему так мало жизни в этих треках, учитывая изначальный концепт.

Примечания

Ссылки 

 Рецензия на ТНТ Music

Альбомы 2019 года
Альбомы России
Альбомы на русском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Басты